La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2003-2004 si è svolta dal 5 ottobre 2003 al 14 marzo 2004: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Santeramo Sport.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, entrambi giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2003
Pallavolo nel 2004
 2003-2004